Die Linke Sachsen-Anhalt ist einer der sechzehn Landesverbände der Partei Die Linke und repräsentiert die Partei im Land Sachsen-Anhalt. Er wurde in heutiger Form 2007 gegründet und ging aus dem im Sommer 1990 gegründeten Landesverband der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) in Sachsen-Anhalt hervor.

Seit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1990 ist die PDS bzw. Linke als Oppositionspartei im Landtag vertreten; von 1994 bis 2002 tolerierte sie SPD-geführte Minderheitsregierungen (Magdeburger Modell) unter Ministerpräsident Reinhard Höppner. Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 war die Fraktionsvorsitzende Eva von Angern.

Landtagswahlen

Weblinks 
 Website des Landesverbandes Die Linke Sachsen-Anhalt 
 Website der Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt

Einzelnachweise 

Partei (Sachsen-Anhalt)
Sachsen-Anhalt
Gegründet 2007